Grnčar je lahko:
 Grnčar, naselje v Srbiji
 Grnčar, naselje v Črni gori